Un striptease, ou strip-tease est un spectacle érotique où une personne se déshabille. Ce mot peut également faire référence à plusieurs œuvres :   

Strip-tease, roman policier de Georges Simenon, paru en 1957.
Strip-tease, émission de télévision documentaire belge puis franco-belge, créée en 1985.
Strip-tease, film franco-italien de Jacques Poitrenaud, sorti en 1963.
Strip-tease, film espagnol de Germán Lorente, sorti en 1976.
Striptease, film américain d'Andrew Bergman, sorti en 1996.

Homonymie de titre

he:סטריפטיז